Dídimo puede referirse a:

Personajes históricos
Dídimo el Músico, teórico de la música en Alejandría de principios del siglo I.
Dídimo de Alejandría, filósofo del siglo I a. C.
Dídimo el Ciego, filósofo cristiano coetáneo de San Jerónimo.
Flavio Dídimo, miembro de la familia del emperador Teodosio I el Grande a principios del siglo V
Dídimo de Tarazona, obispo de Tarazona en el año 560. Ordenó sacerdote a San Millán.
Botánica
Dídimo (fruto) es un fruto de dos subfrutos emparejados.